Скраћеница РАФ има више значења:

Краљевско ратно ваздухопловство, ратно ваздухопловство Уједињеног Краљевства,
Фракција црвене армије, левичарску милитатну групу
Рачунарски факултет